Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. От този сезон подреждането на отборите при равенство в точките става като се взима предвид головата разлика, а не головото съотношение. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Спартак (София), Добруджа (Добрич) и Химик (Димитровград).

Класиране 

 1. ЦДНА – пълно име Централен дом на родната войска;
 2. Станке Димитров – днес град Дупница;
 3. Толбухин – днес – град Добрич;
 4. Преди началото на сезона Раковски (Димитровград) се преименува на Химик.

 Влизат: Спартак (Плевен) и Локомотив (Пловдив);
 Отпадат: Химик (Димитровград) и Миньор (Димитрово).

Състав на шампиона Спартак (Пловдив)

Голмайстор

Любопитни факти 
 За първи път в историята си елитната ни група е от 16 отбора.
 За първи пътмачове от първенството се ръководят от съдии от чужбина. Поканени са рефери от съсдените държави – Югославия, Румъния и Турция.
 За първи път след 1938 година шампионът и подгласника му не са от София.
 „Левски“ записва клубен рекорд по равенства – 16.

„Б“ РФГ

Северна „Б“ РФГ 

 1. Михайловград – днес град Монтана;
 2. Балкан е преименуван в началото на сезона на Чардафон;
 3. Коларовград – днес град Шумен;
 4. Село Река Девня – днес част от град Девня.

 От „А“ РФГ изпада Добруджа (Толбухин);
 В „А“ РФГ влиза Локомотив (Горна Оряховица);
 От „Б“ РФГ изпадат Доростол, А. Кънчев и З. Бомбов;
 Влизат Левски (Лясковец) и Стамо Костов (Попово).

Южна „Б“ РФГ 

 1. Беласица е изваден от групата след края на сезона;
 2. Родопски миньор (Мадан) е преименуван на Горубсо (Мадан) през зимната пауза;
 3. Яворов е изваден от групата заради побой над съдията от страна на привържениците му по време на домакински мач с Чепинец;

 От „А“ РФГ изпада Химик (Димитровград);
 В „А“ РФГ влиза Генерал Заимов (Сливен);
 От "Б РФГ изпадат Шипка, Миньор и извадените Чворов и Беласица;
 Влизат: Металург (Перник) и Розова долина (Казанлък).

Източници 

 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 Български футболен архив
 www.bulgarian-football.com

6